

Топоніми 

 Аккерман — назва міста Білгород-Дністровський до 1944 року
 Аккерман — Аккерманська фортеця.
 Акерман — місто в США, в окрузі Чокто штату Міссісіпі

Прізвище 

 Аккерман або Акерман — переважно німецьке, староанглійське, єврейське, голландське і шведське прізвище, що означає «орач» і походить від того самого кореня, що й слово «акр». Також зустрічаються варіанти Акерман, Акерманн, Аккерманн (Ackerman, Ackermann, Akerman, Akkerman, Åkerman).
 Мікаса Акерман — персонаж аніме та манги "Атака титанів"
 Леві Акерман — персонаж аніме та манги "Атака титанів"
 Галя Акерман — французька письменниця
 Георг Аккерман — німецький пілот-бомбардувальник
 Джеймс С. Акерман — американський історик архітектури
 Діана Акерман — американська письменниця
 Ейніх Акерман — єврейський поет і журналіст
 Аккерман Луїза-Вікторіна — французька поетеса
 Малін Акерман — канадська акторка
 Петро Аккерман — український правоохоронець
 Шанталь Акерман — бельгійська кінорежисерка

Інше 
 «Аккерман» — малий броньований артилерійський катер проекту 58155 «Гюрза-М» Військово-Морських Сил України.